

Geografia 
 Taher – città dell'Algeria, capoluogo dell'omonimo distretto, nella provincia di Jijel

Persone 
 Ayman Taher (1966) – calciatore egiziano
 Baba Taher (944/1000-1019/1060) – poeta e mistico persiano 
 Baha Taher (1935-2022) – scrittore, funzionario e traduttore egiziano
 Kanischka Taher (1991) – calciatore afghano con cittadinanza tedesca
 Mahmoud Taher (1952) – dirigente sportivo egiziano
 Moeslim Taher (1934-1999) – educatore e docente indonesiano